Plodia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Achille Guenée 1845. Plodia ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mott
Plodia